Nordic Mobile Telephone
 N-metylotryptamina – psychodeliczna substancja psychoaktywna
 Networked Media Tank – "NMT" to skrót używany dla opisu klasy sieciowych odtwarzaczy multimedialnych.
 Numeryczny model terenu – "NMT" to skrót używany dla opisu wysokości topograficznej powierzchni terenu w zapisie cyfrowym.